Клан Фрейзер — (шотл. — Clan Fraser) — один из равнинных кланов Шотландии (Лоуленда). Следует различать клан Фрейзер и клан Фрейзер из Ловата — это отдельные кланы, хоть и родственные. Оба клана имеют собственных вождей, признанных Постоянным Советом вождей шотландских кланов.

 Лозунг клана: «Вся моя надежда на Бога»
 Символ клана: дерево Тис.

История клана Фрейзер

Происхождение клана Фрейзер 
Считается, что клан Фрейзер происходит из Франции, из провинции Анжу. Есть легенда, что Фрейзер (Фразер) — это племя, которое жило в древней Галлии. Символом этого племени была земляника. Первые люди из клана Фрейзер появились в Шотландии в 1160 году, когда Саймон Фрайзер (Симон Фразер) (шотл. — Simon Fraser) поселился в землях Кейт (шотл. — Keith), что в Восточном Лотиане.

XIV век — война за независимость Шотландии 
Прошло пять поколений после первого Саймона Фрейзера, когда другой Саймон Фрейзер поддержал короля Роберта Брюса в его борьбе за независимость Шотландии. Он попал в плен к англичанам и был казнен в Лондоне по приказу английского короля Эдуарда I Длинноногого в сентябре 1306 года. Двоюродный брат Саймона Фрейзера, Александр Фрейзер из Коуи (ум. 1332), был камергером шотландского короля Роберта Брюса. Он женился на сестре Роберта Брюса — Мэри Брюс (ок. 1282—1323). Младшим братом Александра Фрейзера был сэр Саймон Фрейзер. От него происходят вожди клана Фрейзер из Ловата. Одним из его внуков был Александр Фрейзер из Коуи и Дурриса. Он приобрел замок Кэрнбалг (шотл. — Cairnbulg Castle) и земли Филорт (шотл. — Philorth) вследствие брака с Джоан, младшей дочерью графа Росса в 1375 году.

Ветвь Фрейзер из Филорта 
В 1592 году сэр Александр Фрейзер из Филорта получил титул, устав и права от короля Шотландии Якова VI Стюарта в рыбацком поселке Файхли (шотл. — Faithlie), который позже превратился в город Фрейзербург (шотл. — Fraserburgh). Сэр Александр Фрейзер получил права основать университет в городе, но эта идея так и не была воплощена по причине религиозных конфликтов того времени.

8-й лорд Филорт построил замок Фрейзербург, что позже был превращен в маяк Киннайрд. Замки Филортов позднее были выкуплены 19-м лордом Салтоном.

Лорды Салтон 
9-й лорд Филорт вступил в брак с наследницей лордов Салтон из Абернети. Их сын Александр Фрейзер, стал 11-м лордом Солтауном. Он был тяжело ранен в битве при Вустере (шотл. — Worcester) в 1651 году. Его спас слуга — Джеймс Кардно (шотл. — James Cardno). В 1666 году 11-й лорд Салтон построил Филорт-хаус в Фрейзербурге. Этот замок оставался резиденцией лордов, пока не сгорел в 1915 году.

Сэр Александр Фрейзер из Дурриса был личным врачом короля Англии Карла II Стюарта. Сэр Александр Фрейзер из Дурриса получил образование в Абердине и сопровождал будущего короля во время военных действий 1650 года. После реставрации монархии в 1660 году он стал депутатом шотландского парламента, он упоминается в дневниках Сэмюэла Пипса. Клан Фрейзер не принимал никакого участия в восстаниях якобитов, хотя их родственники из клана Фрайзер из Ловата поддерживали восстание.

ХІХ — XX века 
Александр Фрейзер, 17-й лорд Салтон (1785—1853), командовал британской гвардией во время битвы под Ватерлоо в 1815 году. Александр Фрейзер, 20-й лорд Салтон (1886—1979), принимал участие в Первой мировой войне и попал в немецкий плен. В 1936 году он стал членом палаты лордов Великобритании.

Нынешний вождь — Марджори Флора Фрейзер (род. 1930), 20-я леди Салтон из Абернети (с 1979 года).

См. также 
 Клан Фрейзер из Ловата
 Лорд Салтон

Примечания

Источники 
 Clan Fraser — Scot Clans scotclans.com. Retrieved 31 August 2013
 Way, George and Squire, Romily. Collins Scottish Clan & Family Encyclopedia. (Foreword by The Rt Hon. The Earl of Elgin KT, Convenor, The Standing Council of Scottish Chiefs). Published in 1994. Pages 142—143.
 Standing Council of Scottish Chiefs — Select either «Fraser» or «Fraser of Lovat» clanchiefs.org. Retrieved 31 August 2013.

Ссылки 
 Website of Lady Saltoun, Chief of the Name and Arms of Fraser 
 Baronage Press’s Fraser section 
 Fraser Heraldry 
 Clan Fraser Society of Australia 
 Clan Fraser Association for California
 Clan Fraser Society Scotland UK 
 Clan Fraser Society of North America 

Фрейзер